Суперкубок Естонії з футболу 1997 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 червня 1998 року між чемпіоном Естонії клубом Лантана та володарем кубка Естонії клубом Таллінна Садам.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

1997
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні